Qianshan ist mehrdeutig; es bezeichnet:

den Kreis Qianshan (潜山县) der Stadt Anqing in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Qianshan (Anqing)
den Stadtbezirk Qianshan (千山区) der Stadt Anshan in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Qianshan (Anshan)
die Großgemeinde Qianshan (钤山镇) im Kreis Fenyi in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Qianshan (Fenyi)
die Großgemeinde Qianshan (前山镇) im Kreis Xuwen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Qianshan (Xuwen)
die Gemeinde Qianshan (前山乡) im Kreis Dechang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qianshan (Dechang)
die Gemeinde Qianshan (前山乡) im Kreis Shilou in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Qianshan (Shilou)
die Nationalitätengemeinde Qianshan der Kasachen (前山哈萨克族乡) im Kreis Aratürük im Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China, siehe Qianshan (Aratürük)
das Straßenviertel Qianshan (千山街道) im Stadtbezirk Tiedong in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Qianshan (Tiedong)
das Straßenviertel Qianshan (前山街道) im Stadtbezirk Xiangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Qianshan (Xiangzhou)
ferner das Gebirge Qian Shan

Außerdem ist Qianshan eine verbreitete falsche Lesung für
den Kreis Yanshan (铅山县) der Stadt Shangrao in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Yanshan (Shangrao)